Пионеры-герои:

 Пионеры-герои — советские пионеры, совершившие подвиги в годы становления советской власти и Великой Отечественной войны.
 «Пионеры-герои» — российский художественный фильм 2015 года.